WTA Kansas City steht für folgende Tennisturniere:

 WTA Kansas City (Missouri) (Avon Championships of Kansas City), 1978 bis 1981
 WTA Kansas City (Kansas) (Ginny of Kansas City), 1982 bis 1983